Габриэ́ль Ми́ллер (; 9 ноября 1973, Ванкувер, Британская Колумбия, Канада) — канадская актриса и певица.

Избранная фильмография

Ссылки